Деревенька:
 Деревенька — маленькая деревня.

Топоним

Россия 
 Деревенька — деревня в Красноборском районе Архангельской области.
 Деревенька — деревня в Великоустюгском районе Вологодской области, Парфёновское сельское поселение.
 Деревенька — деревня в Великоустюгском районе Вологодской области, Теплогорское сельское поселение.
 Деревенька — деревня в Вожегодском районе Вологодской области.
 Деревенька — деревня в Вологодском районе Вологодской области, Гончаровский сельсовет
 Деревенька — деревня в Вологодском районе Вологодской области, Октябрьский сельсовет
 Деревенька — деревня в Сокольском районе Вологодской области.
 Деревенька — деревня в Харовском районе Вологодской области.
 Деревенька — деревня в Антроповском районе Костромской области.
 Деревенька — деревня в Красносельском районе Костромской области.
 Деревенька — деревня в Кашинском районе Тверской области.
 Деревенька — деревня в Кесовогорском районе Тверской области.
 Деревенька — деревня в Рыбинском районе Ярославской области.

См. также 
 Деревенька Кузнечиха
 Деревенька Шапшинская